Евгений Евгеньевич Ене́й (1890—1971) — советский, российский  кино. Народный художник СССР (1969). Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).

Биография 
Родился 9 июня 1890 года в Радноте (ныне Ернут, Румыния). По национальности — венгр.

Жил в Будапеште. Учился на архитектурном факультете Королевского технического университета им. Иосифа (ныне Будапештский университет технологии и экономики) и в Венгерской королевской академии изящных искусств (ныне Венгерский университет изобразительных искусств)

Во время Первой мировой войны оказался в России как военнопленный (1916).

В 1923—1937 и с 1944 года работал художником на киностудии «Ленфильм».

Один из пионеров советского кинематографа. Много лет работал в творческом содружестве с Г. М. Козинцевым и Л. З. Траубергом. Был художником-постановщиком их первой полнометражной ленты «Чёртово колесо» (1926), на этом фильме сложился постоянный творческий коллектив «ФЭКСов», в который входил ещё и кинооператор А. Н. Москвин.

В последующем принимал участие в создании лент, ставших советской киноклассикой: «Юность Максима» (1935), «Возвращение Максима» (1937), «Дон Кихот» (1957), «Гамлет» (1964).

Член Союза кинематографистов СССР.

Член РКП(б) с 1920 года.

Умер 6 июня 1971 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Похоронен на Серафимовском кладбище, участок № 6.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)
 Народный художник РСФСР (1965)
 Народный художник СССР (1969)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за кинофильм «Пирогов» (1947).
 Орден Ленина (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Диплом Союза художников СССР на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде (1964) — за кинофильм «Гамлет».

Фильмография 
Художник-постановщик:

  — За власть Советов!
  — Красные партизаны
  — Мишки против Юденича
  — Наполеон-газ
  — Чёртово колесо
  — Шинель
  — Катька — бумажный ранет
  — Дети бури
  — Братишка
  — Чужой пиджак
  — С. В. Д.
  — Дом в сугробах
  — Девушка с далёкой реки
  — Новый Вавилон
  — Обломок империи
  — Чёрный парус
  — Двадцать два несчастья
  — Одна
  — Снайпер
  — Юность Максима
  — Возвращение Максима
  — Актриса
  — Юный Фриц
  — Человек № 217
  — Черевички
  — Простые люди
  — Жизнь в цитадели
  — Пирогов
  — Академик Иван Павлов
  — Белинский
  — Джамбул
  — Овод
  — Дон Сезар де Базан
  — День первый
  — Коловращение жизни
  — Мистер Икс
  — Шофёр поневоле
  — Горячая душа
  — Не имей 100 рублей…
  — Повесть о молодожёнах
  — Осторожно, бабушка!
  — Хореографические миниатюры
  — Барьер неизвестности
  — Гамлет
  — На одной планете
  — Катерина Измайлова
  — Король Лир
  — Драма из старинной жизни

художник-декоратор:
  — Дон Кихот

Примечания

Библиография 
 Козинцев Г., Художник-кинематографист, «Искусство кино», 1961
 Кузнецова В., Евгений Еней, Л. — М., 1966

Ссылки 
 

Выпускники Будапештской академии изобразительных искусств
Художники кино СССР
Художники-постановщики СССР
Художники кино России
Художники-постановщики России
Члены КПСС
Персоналии:Ленфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище